El término zompantle es un nahuatlismo, pues deriva de tzompantli.. En esta enciclopedia, puede referirse:

 a zompantle, nombre castellanizado de un monumento votivo propio de los nahuas prehispánicos;
 a zompantle, el nombre común de las siguientes especies:
 a Buddleja americana;
 a Buddleja cordata;
 a Erythrina americana;, también llamada iquimite;
 a Erythrina herbacea;.

Referencias